Гран при Лондон 2012 је први шаховски турнир у серији ФИДЕ Гран при 2012/2013, одржан у Лондону од 20. септембра до 4. октобра 2012. године. Одржавао се на истој локацији као Турнир кандидата у  марту  2013.

Коначна табела 

{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|+ 1. етапа, Лондон, Енглеска, 21. септембар – 3. октобар 2012
! !! Играч !! Рејтинг !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! Бодови !! СБ !! ТПР !! ГП
|-
|-style="background:#ccffcc;"
| 1 || align=left |  || 2752
|  || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || 1 || 1 || ½ || 7 || 36.25 || 2834 || 140
|-
|-style="background:#ccffcc;"
| 2 || align=left |  || 2738
| ½ ||  || ½ || 0 || ½ || 1 || 1 || ½ || 1 || ½ || ½ || 1 || 7 || 35.75 || 2836 || 140
|-
|-style="background:#ccffcc;"
| 3 || align=left |  || 2729
| ½ || ½ ||  || 0 || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 7 || 34.75 || 2836 || 140
|-
| 4 || align=left |  || 2754
| ½ || 1 || 1 || X || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || 6½ || 36.75 || 2801 || 90
|-
| 5 || align=left |  || 2737
| ½ || ½ || ½ || ½ ||  || ½ || ½ || 1 || ½ || ½ || ½ || ½ || 6 || 32.50 || 2770 || 80
|-
| 6 || align=left |  || 2742
| ½ || 0 || ½ || ½ || ½ ||  || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || 5½ || 28.75 || 2739 || 70
|-
| 7 || align=left |  || 2722
| ½ || 0 || ½ || ½ || ½ || ½ ||  || ½ || 0 || ½ || ½ || 1 || 5 || 26.75 || 2709 || 55
|-
| 8 || align=left |  || 2769
| 0 || ½ || ½ || ½ || 0 || ½ || ½ ||  || ½ || ½ || ½ || 1 || 5 || 26.00 || 2705 || 55
|-
| 9 || align=left |  || 2684
| ½ || 0 || 0 || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ ||  || ½ || ½ || 0 || 4½ || 24.25 || 2680 || 35
|-
| 10 || align=left |  || 2725
| 0 || ½ || 0 || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ ||  || ½ || ½ || 4½ || 23.75 || 2677 || 35
|-
| 11 || align=left |  || 2730
| 0 || ½ || 0 || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ ||  || 0 || 4 || 22.00 || 2643 || 15
|-
| 12 || align=left |  || 2783
| ½ || 0 || 0 || ½ || ½ || 0 || 0 || 0 || 1 || ½ || 1 ||  || 4 || 20.50 || 2638 || 15
|}

Референце

Спољашње везе 
 Официјелна страница

Светски шампионат у шаху
Спорт у 2012.
Спорт у Лондону
ФИДЕ Гран при
ФИДЕ Гран при 2012/2013